

Personnes

Diane Bell (née en 1943), anthropologue australienne ;
Diane Bell (date de naissance inconnue), réalisatrice américaine ;
Diane Bell (née en 1963), judokate britannique.

Homonymie de personnes